Lejamaní kan syfta på:

Honduras 

 Lejamaní (kommun), Departamento de Comayagua, 
 Lejamaní (ort), Departamento de Comayagua,